A zulu nyelv a déli bantu nyelvek csoportjához tartozó természetes nyelv. Saját neve: isiZulu.

Elsődleges nyelvként kb. 12 millióan, másodlagos nyelvként kb. 16 millióan, összesen közel 28 millióan beszélik. A Dél-afrikai Köztársaságban az egyik hivatalos nyelv; főleg KwaZulu-Natal tartományban beszélik.

Első tudományos leírása 1849-ből való, jelentős szépirodalma van. Hangrendszerében vannak csettintő hangok alighanem koiszan nyelvi hatásra.

Három elkülönült változata ismert: Lala, Qwabe, Cele, Transvaal Zulu.

A nyelv latin és zulu braile írást, valamint ditema szótagírást használ.

Kifejezések

Ortográfia

Jegyzetek

Fordítás 
 

Természetes nyelvek
Niger-kongói nyelvek
Afrika nyelvei